Молькенбур (нем. Molkenbuhr) — немецкая фамилия.

Известные носители:

  — германский деятель Ноябрьской революции (1918).
 Молькенбур, Герман (1851—1927) — германский политик.